Carta de amor
Ou ainda:
Cartas de Amor (álbum) - de Alessandra Samadello
Uma Carta de Amor - filme de 1999

Veja também 
Love Letter

Desambiguação